Pajot peut désigner :
 le lit, en argot.

Patronyme 

 Aurore Pajot (1934-), actrice et scripte française ;
Casimir Pajot ( - ), avocat français ;
 Charles Pajot, (1816-1896) médecin français, un des fondateurs de l'obstétrique moderne ; 
 Christophe Pajot ( - ), personnalité politique française ;
 François Pajot (1761 - ), militaire français ;
 Hubert Pajot ( - ), personnalité politique française ;
 Jean-Baptiste Pajot ( - ), magistrat ;
 Jules Pajot ( - ), personnalité politique française ;
 Louis-Léon Pajot, ( - ), directeur général des Postes et Relais de France, membre de l'Académie royale des sciences ;
 Ludovic Pajot, ( - ), homme politique français, membre du Front national, député et benjamin de l'Assemblée nationale ;
 Marc Pajot ( - ), navigateur français ;
 Marianne Pajot (? - ), personnalité du  ;
 Olivier Pajot, acteur français ;
 Paul-Émile Pajot ( - ), artiste-peintre originaire des Sables-d'Olonne en Vendée ;
 Séraphin de Pajot (1641 - ), prélat français du  ;
 Stéphane Pajot ( - ), journaliste et auteur français ;
 Vincent Pajot ( - ), footballeur français ;
 Yves Pajot ( - ), navigateur français.

Économie 
 Fountaine-Pajot, entreprise de construction de bateaux.

Patronyme français